В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Queensland Open 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Ніколь Брандтке здобула титул, у фіналі перемігши Рейчел Макквіллан 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Яна Новотна (3-тє коло)
 Відсутня
  Сабін Аппельманс (3-тє коло)
  Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
  Барбара Паулюс (3-тє коло)
  Емануела Зардо (2-ге коло)
  Андреа Стрнадова (2-ге коло)
  Рейчел Макквіллан (фінал)

 Пем Шрайвер (2-ге коло)
 Магдалена Малеєва (півфінал)
 Регіна Райхртова (2-ге коло)
 Лінда Вілд (2-ге коло)
 Рейчел Макквіллан (півфінал)
 Ніколь Брандтке (переможниця)
 Лариса Нейланд (1-ше коло)
 Енн Мінтер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Brisbane International